Максим Викторович Пахомов (род. 31 августа 1985 года) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий и полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник сыктывкарского хоккея с мячом. Изначально занимался хоккеем с шайбой, но не имея возможности продолжить подготовку на более высоком уровне в хоккее с шайбой, в 1999 году перешёл в хоккей с мячом.

С 2000 по 2002 год был игроком второй команды «Строителя», принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

С 2002 по 2006 год выступал за «Строитель» в высшей лиге чемпионата России.

В первой половине сезона 2006/07 был игроком московского «Динамо» и «Строителя», в дальнейшем перейдя в казанскую «Ракету».

С 2006 по 2014 год был игроком команды «Динамо-Казань» (ранее — «Ракета»), побеждая в сезоне 2010/11 в чемпионате России (2011) и Кубке мира (2010), в 2009 и 2013 годах в Кубке России.

В декабре 2010 года в составе сборной Кировской области принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

В дальнейшем был игроком иркутской «Байкал-Энергии» (2014/15), ульяновской «Волги» (2015—2017), нижегородского «Старта» (2017/18).

С 2018 по 2020 год, с сезона 2021/22 в составе казахстанского «Акжайыка», принимающего участие в первенстве России среди команд Высшей лиги.

Сборная России 
В 2006 году в составе сборной России принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

Достижения 
«Динамо» (Москва)
 Обладатель Кубка России: 2006 

«Динамо-Казань»
 Чемпион России: 2010/11 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2011/12 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2008/09, 2012/13, 2013/14 
 Обладатель Кубка России (2): 2009, 2013 
 Финалист Кубка России: 2011 (осень) 
 Финалист Суперкубка России: 2013 (осень) 
 Обладатель Кубка мира: 2010 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2009 

«Байкал-Энергия»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/15 

Сборная России
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России: 2006 

Личные
 Лучший нападающий Международного турнира на призы Правительства России: 2006 
 Символическая сборная Международного турнира на призы Правительства России: 2006

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000.

В чемпионатах и кубках России забивал мячи в ворота 24 / 21 команд
  Чемпионат России                   Кубок России
  1.Старт               = 37 мячей   1.Родина                   = 21
  2.Водник              = 30         2.Старт                    = 19
  3.Зоркий              = 29         3.Водник                   = 17
  4.Родина              = 28         4.Динамо М                 = 12
  5-6.Уральский трубник = 20         5.Кузбасс                  =  9
  5-6.Мурман            = 20         6-7.Зоркий                 =  6
  7.Енисей              = 19         6-7.Строитель              =  6
  8-12.Динамо-Казань    = 18         8-10.Енисей                =  5
  8-12.Сибсельмаш       = 18         8-10.Зоркий-2              =  5
  8-12.Волга            = 18         8-10.Волга                 =  5
  8-12.Динамо М         = 18        11-12.Локомотив Ор          =  4
  8-12.СКА-Нефтяник     = 18        11-12.Уральский трубник     =  4
 13-14.Металлург Бр     = 15        13-14.Мурман                =  3
 13-14.Кузбасс          = 15        13-14.Волга-2               =  3
 15.Локомотив Ор        = 14        15-17.Маяк                  =  2
 16-17.Строитель С      = 12        15-17.СКА-Нефтяник          =  2
 16-17.Байкал-Энергия   = 12        15-17.Сибсельмаш            =  2
 18.СКА-Забайкалец      =  8        18-21.Байкал-Энергия        =  1
 19.Лесохимик           =  7        18-21.СКА-Свердловск        =  1
 20-22.СКА-Свердловск   =  6        18-21.Молодёжная сб. России =  1
 20-22.БСК              =  6        18-21.Ак Барс-Динамо        =  1
 20-22.ХК Боровичи      =  6
 23.Североникель        =  3
 24.Север               =  1

В чемпионатах и кубках России количество мячей в играх

 Чемпионат России
по 1 мячу забивал в 146 играх   
по 2 мяча забивал в 67 играх   
по 3 мяча забивал в 18 играх  
по 4 мяча забивал в 8 играх  
по 5 мячей забивал в 1 игре  
по 7 мячей забивал в 1 игре  
Свои 378 мячей забросил в 241 игре, в 194 играх мячей не забивал. 

 Кубок России
по 1 мячу забивал в 49 играх 
по 2 мяча забивал в 17 играх 
по 3 мяча забивал в 11 играх  
по 4 мяча забивал в 2 играх  
по 5 мячей забивал в 1 игре  

Свои 129 мячей забросил в 80 играх, в 59 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи
1-й мяч забил во 2-й игре 28 ноября 2002 года в выездном матче с командой «Водник» (1:10) на 63-й минуте (без ассистента). 
100-й мяч забил в 98-й игре 30 ноября 2006 года в выездном матче с командой «Ракета» (3:5) на 73-й минуте с передачи Дмитрия Утяпова. 
200-й мяч забил в 209-й игре 7 марта 2010 года в домашней игре с командой «Боровичи» (12:2) на 3-й минуте с передачи Петтери Лампинена. 
300-й мяч забил в 362-й игре 8 ноября 2015 года в домашней игре с командой «СКА-Нефтяник» (6:8) на 77-й минуте с передачи Дмитрия Иванова. 
378-й мяч забил в 431-й игре 11 января 2018 года в выездном матче с командой «Кузбасс» (3:5) на 68-й минуте (без ассистента).

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 5 раз (2009—2012, 2014); в Кубке чемпионов: 3 раза (2007—2009)

В сборной России 

Итого: 4 матча / 5 мячей;   3 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР / 
 Профиль на сайте ХК «Старт» / 
 Профиль на сайте ХК «Байкал-Энергия» / 
 Профиль на сайте hsmdynamo.com / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Акжайык»
Спортсмены Коми